Fuentes kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfredo F. Fuentes
 Agustin Fuentes
 Maturana Francisco Fuentes

Robotskapade auktorsförkortningar